(1878-1930) – polityk rosyjski, oberprokurator Świętego Synodu w Rządzie Tymczasowym po rewolucji lutowej
 Władimir Lwow (1897-1942) – wojskowy rosyjski, generał porucznik Armii Czerwonej
 Władimir Lwow (1926-1961) – poeta rosyjski.